

Codici 
 PXM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Puerto Escondido (Messico)
 pxm – codice ISO 639-3 della lingua mixe di Quetzaltepec

Mineralogia 
 Pxm – abbreviazione di piroxmangite

Note